Groß Briesen – frazione della città di Bad Belzig (Brandeburgo)
 Groß Briesen – frazione della città di Friedland (Brandeburgo)